George Clifford peut se référer à :

 George Clifford (1558-1605),  comte de Cumberland, courtisan de la reine Élisabeth  d'Angleterre ;
 George Clifford (1685-1760), avocat et botaniste hollandais ;
 George Clifford (1769-1847), homme politique néerlandais ;
 Gerard George Clifford (1779-1847), frère du précédent, financier et homme politique néerlandais.